Érigoné, Ikariosz leánya
 Érigoné, Aigiszthosz és Klütaimnésztra leánya